Призрачный велосипед (также Белый велосипед или Велосипед-призрак) — дорожный мемориал, представляющий из себя велосипед, устанавливаемый на местах, где погиб велосипедист, как правило, после столкновения с автомобилем. Обычно велосипед окрашен в белый цвет и имеет прикреплённую табличку с датой происшествия и именем пострадавшего. 

Помимо функции мемориала, данный объект служит напоминающим знаком водителю о том, что необходимо быть внимательным на дороге.

По данным газеты The Guardian, первый зарегистрированный велосипед-призрак был установлен в американском городе Сент-Луис в 2003 году. Свидетель аварии велосипедиста с автомобилем, поместил на место происшествия раскрашенный белой краской велосипед с табличкой, на которой была надпись «Здесь сбили велосипедиста» (англ. Cyclist struck here). Впоследствии движение распространилось на десятки городов и другие страны.Композиции скорби стали появляться друг за другом: в 2004 году установили белый велосипед в Питтсбурге,  в 2005 году в Нью-Йорке и Сиэтле, в 2006 году Торонто. В некоторых городах, например в Оттаве, существует закон, согласно которому данный мемориал является легальным в течение 6 месяцев со дня его установки.

На сегодняшний день существует примерно 630 мемориалов, в 210 местах по всему миру.

Первый и на сегодняшний день единственный призрачный велосипед в России установлен в Санкт-Петербурге, в память об Анастасии Кислой. Мнения людей об уместности и необходимости этого монумента разделились.

Примечания

Ссылки 
 ghostbikes.org — Ghost Bikes
 Velostrana.ru — Призрачный велосипед

Погребальные памятники и сооружения
Типы велосипедов